Суперкубок Малайзії з футболу 2021  — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 2021 року між чемпіоном Малайзії клубом Джохор Дарул Тазім та віце--чемпіоном Малайзії клубом Кедах Дарул Аман.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на transfermarkt
 Матч на soccerway

2021
Малайзія
Березень 2021
2021 у малайзійському спорті